

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Suchodół – dzielnica Krosna
 Suchodół – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Brody 
 Suchodół – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn 
 Suchodół – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży
 Suchodół – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Przysucha 
 Suchodół – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów 
 Suchodół – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Grębków

Miejscowości na Ukrainie 
 Suchodół (Суходіл) – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rożniatowskim
 Suchodół (Суходіл) – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tłumackim
 Suchodół – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie przemyślańskim
 Suchodół – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie husiatyńskim

Miejscowości na Białorusi 
 Suchodół – wieś na Białorusi, w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego, w sielsowiecie Raśna.

Inne 
 Suchodół (rzeka) – ciek wodny na Ukrainie koło Sidorowa

Zobacz też 

 suchodół zęba
 Suchodół Szlachecki
 Suchodół Wielki
 Suchodół Włościański